Do soutěže ženské čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2016 nastoupí šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla americko-česká dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, která v úvodním kole nestačila na pár složený z Nizozemky Kiki Bertensové a Švédky Johanny Larssonové.

Každá z vítězek do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 500 000 eur, finalistky pak poloviční prémii.

První pár světa, tvořený Švýcarkou Martinou Hingisovou a Indkou Saniou Mirzaovou, usiloval po výhrách ve Wimbledonu, US Open a na Australian Open o čtvrtou grandslamovou trofej v řadě, když Hingisová již nekalendářní grandslam ve čtyřhře získala v sezónách 1998–1999. Ovšem ve 3. kole podlehly nenasazeným dvacetiletým Češkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové, které jim tak oplatily čtvrtfinálovou porážku z dubnového Porsche Tennis Grand Prix 2016.

Soutěž ovládla pátá nasazené francouzská dvojice složená z Caroline Garciaové a Kristiny Mladenovicové, když ve finále zdolaly sedmé nasazené Rusky Jekatěrinu Makarovovou a Jelenu Vesninovou po bitvě ve třech sadách. Pro obě hráčky se jednalo o jejich první grandslamovou trofej, a jako první čistě francouzská dvojice zvítězila v této soutěži od roku 1971. Garciaová svůj hned první start v grandslamovém finále proměnila ve vítězství. Její partnerka Mladenovicová už předtím jedno finále hrála, když po boku maďarské tenistky Tímey Babosové neuspěla ve Wimbledonu 2014. Navíc s Kanaďanem Danielem Nestorem vyhrála mix ve Wimbledonu 2013 a Australian Open 2014.

Při slavnostním ceremoniálu pak Garciaová byla ráda, že je přišlo podpořit hodně diváků: „Když jsem se podívala na program a viděla, že hrajeme už od 11:30, tak jsem si myslela, že tu bude prázdno. Ale teď vám děkuji, že vás přišlo tolik.“ Spoluhráčka Mladenovicová k tomu také dodala: „I já jsem měla obavy, že tu moc lidí nebude. Ale je skvělé, že jste se přišly podívat a podpořit nás. Je úžasné sdílet tuhle atmosféru s fanoušky a svou rodinou.“ Obě pak neskrývaly ani své emoce: „Toto jsou emoce. Víte, vyhrát Grand Slam je něco, co už vám nikdo ve vašem životě nevezme. Vaše jméno bude na tomto poháru navždycky,“ uvedla Garciaová a Mladenovicová ji doplnila: „Tady to je, vyhrát tady s Caroline na Roland Garros, to je prostě neuvěřitelné.“

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (3. kolo)
  'Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (2. kolo)

  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (3. kolo)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Sara Erraniová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (odstoupily)
  Vania Kingová /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Sie Su-wej (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016